El Siglo es el nombre de los siguientes periódicos de América:

 El Siglo de Torreón, Coahuila de Zaragoza, México.
 El Siglo - Tucumán, Argentina.
 El Siglo (Chile)
 El Siglo (Colombia)
 El Siglo (Panamá)
 El Siglo (Uruguay)
 El Siglo (Venezuela)

Y de la revista española:

 El Siglo